Владимир Михайлович Пильгуй (26 января 1948, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советский футболист, вратарь. Игрок сборной СССР. Мастер спорта СССР (1969), мастер спорта СССР международного класса (1972).

Карьера 
Воспитанник детской команды днепропетровского клуба «Строитель» (с 1958), затем групп подготовки днепропетровской команды «Днепр» (с 1961). Первые тренеры — В. Ф. Каменский и М. Коломиец.

Выступал за «Днепр» Днепропетровск (1965—1969), «Динамо» Москва (1970—1981), «Кубань» Краснодар (1982—1984).

27 мая 1971 года на Центральном стадионе имени В. И. Ленина в Москве, в присутствии 103 тысяч зрителей, состоялся прощальный матч Льва Яшина. В этом матче сборная клубов всесоюзного спортобщества «Динамо» (в матче участвовали мастера из Москвы, Киева и Тбилиси) играла против сборной «звёзд» мира, за которую играли Эйсебио, Бобби Чарльтон, Герд Мюллер и многие другие. Покидая поле по ходу матча, Яшин передал своё место в воротах «бело-голубых» 23-летнему вратарю Владимиру Пильгую, символично назначив его своим преемником в «Динамо». Матч закончился со счётом 2:2, а Пильгуй был основным вратарём «Динамо» следующие 11 лет.

Достижения 
 Динамо
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1970.
 Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1973, 1975
 Обладатель Кубка СССР (2): 1970, 1977
 Финалист Кубка обладателей кубков: 1971/72

 Сборная СССР
 Серебряный призёр чемпионата Европы 1972
 Бронзовый призёр Олимпийских игр (2): 1972, 1980
 Чемпион Спартакиады народов СССР 1979 года в составе сборной Москвы.

Личные 
 Лучший вратарь СССР (приз журнала «Огонёк»): 1973
 В списках 33 лучших футболистов сезона в СССР (5): № 1 — 1973; № 2 — 1972, 1977; № 3 — 1971, 1974.
 Третий футболист СССР приз еженедельника «Футбол-Хоккей»: 1973.
 Входит в символический «Клуб Льва Яшина» (вратари, сыгравшие «на ноль» более 100 официальных матчей).

Послеигровая карьера 
 1987—1989 — Президент команды «Клуб ветеранов спорта СССР» (сборной ветеранов по футболу).
 1989—1990 — Президент клуба «Динамо» Москва.
 1992 — Генеральный директор Профессиональной футбольной лиги.
 1996—1997 — Генеральный директор клуба «Торпедо-Лужники» Москва.
 2003—2005 — Тренер вратарей молодёжной и юношеских сборных России.
 2007—2008 — Спортивный директор клуба Сатурн (Раменское), возглавлял селекционную службу.
 2010—2012 — Тренер вратарей футбольного клуба «Торпедо» Москва.
 2012 — Советник директора Футбольной академии «Динамо» им. Л. И. Яшина.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте болельщиков ФК «Динамо» Москва 
 Фото на сайте ФК «Сатурн» Раменское 
 Владимир Пильгуй . «СЭ Футбол», 1 февраля 2002 года

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Мастера спорта СССР международного класса
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Кубань»
Футбольные вратари-бомбардиры
Чемпионы Спартакиады народов СССР